Frondel ist der Familienname folgender Personen:

 Clifford Frondel (1907–2002), US-amerikanischer Mineraloge
 Manuel Frondel (* 1964), deutscher Ökonom